

Березино — місто, районний центр, Мінська область

Березино — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Березино — присілок, Дятьковський район, Брянська область

ru:Березино